Износков — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии
Известные носители:
 Износков, Алексей Кириллович — Георгиевский кавалер; полковник; № 1314; 26 ноября 1802.
 Износков, Андрей Михайлович — Георгиевский кавалер; майор; № 3440; 25 апреля 1819.
 Износков, Илиодор Александрович (1835—1917) — директор народных училищ Казанской губернии, чиновник по особым поручениям при Обер-Прокуроре Святейшего Синода.
 Износков, Александр Александрович (1845—1911) — горный инженер, металлург, инициатор введения в России мартеновского способа производства стали.

Примечания